Campionatul Mondial IHF de Handbal Feminin pentru Tineret este competiția oficială pentru echipele naționale feminine de handbal cu vârsta sub 20 de ani și este organizată de Federația Internațională de Handbal din 1977. Turneul are loc din doi în doi ani.

Cronologia competiției

Clasament pe medalii 

 IHF consideră Rusia ca fiind deținătoarea palmaresului Uniunii Sovietice.
 IHF consideră Germania ca fiind deținătoarea palmaresului RFG.
 IHF consideră Serbia ca fiind deținătoarea palmaresului RSF Iugoslavia, RF Iugoslavia și Serbiei și Muntenegrului.

Țară gazdă

Națiuni participante

Vezi și 
 Campionatul European de Handbal Feminin pentru Tineret
 Campionatul Mondial de Handbal Feminin pentru Junioare
Campionatul European de Handbal Feminin pentru Junioare
 Campionatul European de Handbal Feminin

Referințe

Legături externe 
IHF: Women's Junior World Championship